Латвійська футбольна Вища ліга 2004 — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона втринадцяте поспіль здобув Сконто.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вентспілс взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Латвії з футболу 2004.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на soccerway 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

2004
Латвія